Elbaz:
 Alber Elbaz – izraelski projektant mody.
 Vincent Elbaz – francuski aktor.